Fiat 500 kan henvise til flere forskellige biltyper:
 Fiat 500 Topolino (1936−1957)
 Fiat Nuova 500 (1957−1975)
 Fiat Cinquecento (1991−1998)
 Fiat 500 (2007) (2007−nu)